Roseville kan syfta på:

Australien
Roseville, New South Wales

USA
Roseville, Arkansas
Roseville, Illinois
Roseville, Kalifornien
Roseville, Michigan
Roseville, Minnesota
Roseville, Ohio
Roseville, Pennsylvania
Roseville Township, Minnesota
Roseville, Newark, New Jersey, Newark, New Jersey

Se även
 Rossville